Brás Cubas pode referir-se a:

 Brás Cubas - fidalgo e governador colonial português
Memórias Póstumas de Brás Cubas - livro de Machado de Assis
Brás Cubas (filme) - filme de Júlio Bressane de 1985
Brás Cubas (Mogi das Cruzes) - distrito da cidade de Mogi das Cruzes
Estação Brás Cubas (CPTM) - Estação da CPTM
Universidade Braz Cubas - instituição de ensino superior do estado de São Paulo

Desambiguação